Dustin Nguyen – fumettista statunitense di origini vietnamite
Dustin Nguyen – attore ed esperto di arti marziali vietnamita naturalizzato statunitense